NombreNombre igor gasturro
 Igor o Íhor, nombre de pila de origen ruso o ucraniano:
 Ígor de Kiev, Gran Príncipe de Kiev.
 Ígor II de Kiev, Gran Príncipe de Kiev.
 Ígor Sviatoslávich, príncipe de Chernígov.
 Ígor Andreev, tenista ruso.
 Ígor Óistraj, violinista ucraniano.
 Ígor Stravinski (1882-1971), compositor ruso.
 Igor Stasevich, futbolista bielorruso.
 Igor Smirnov, presidente de Transnistria.
 Igor Tudor, exfutbolista croata.
 Igor Lichnovsky, futbolista chileno.
 Igor Fraga, piloto de automovilismo brasileño.

Desambiguaciones de nombre y apellido
 Igor Saavedra

Personajes ficticios
 Ígor, personaje de Winnie the Pooh.
 Igor, personaje que ejerce de mayordomo en algunas películas de terror.

Miscelánea
 Igor, película animada de 2008.
 Igor, Álbum de Tyler the creator.

Huracán 
 Igor, Huracán que devastó en la temporada 2010 Bermudas y Terranova en Canadá.